Персоналії за алфавітом
 Болеслав II Благочестивий (920—999) — чеський князь.
 Болеслав II Сміливий (1042—1081) — польський князь і король з династії П'ястів.
 Болеслав II Рогатка (1220/1225—1278) — князь Польщі, Сілезії, Великої Польщі, Легниці.
 Болеслав II Мазовецький (1251—1313) — польський князь.
 Болеслав II Зембицький (1300—1341) — князь свідницький і зембицький.
 Юрій II Болеслав (1308—1340) - король Русі, галицько-волинський князь з династії П'ястів.
 Болеслав II Цешинский (1425/28—1452) — цешинський князь.